

Обориште () — село в Варненській області. Входить до складу общини Вилчий Дол.
 Обориште () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Панагюриште.